Gamers Club é uma plataforma digital brasileira de jogos eletrônicos. Fundada em março de 2016 com a intenção de transformar jogos competitivos online em um esporte profissional, a Gamers Club está comprometida com o desenvolvimento do cenário latino-americano de esportes eletrônicos. Atualmente, a companhia tem mais de 1 milhão de usuários registrados em sua plataforma multijogos onde eles podem jogar casualmente e disputar campeonatos de Counter-Strike: Global Offensive e League of Legends.

História 
A Gamers Club foi fundada em 2016 por Yuri "Fly" Uchiyama, Felipe "WeRT" Pregnolatto e Juliano "memelo" Mirandolli. Neste mesmo a ano a empresa uniu forças com a Games Academy que, até então, pertencia a Gabriel "FalleN" Toledo. Entre as primeiras mudanças estão contempladas o nome da Liga Games Academy para Liga Gamers Club e, também, a integração das aulas em uma só plataforma.

Em 2017 recebeu um investimento liderado pela Canary e com participação da Go4it Capital.

Em 2019 a Gamers Club foi adquirida pela Immortals Gaming Club (IGC).

Gamers Club Masters 
Gamers Club Masters é um torneio de Counter-Strike: Global Offensive criado pela Gamers Club em 2017 e que já tem seis edições disputadas. Abraçado pela comunidade, o campeonato recebeu o apelido de "Major brasileiro" por sempre ser disputado pelas melhores equipes do país. Em 2020, para fomentar o cenário feminino, a organizadora da competição criou também uma edição para as mulheres: Gamers Club Masters Feminina.

Edições mistas

Edições femininas

Gamers Club Media 
Gamers Club Media é a área criada pela Gamers Club em abril de 2020 que engloba os meios jornalísticos: DRAFT5, Tropa Free Fire e VALORANT Zone. O conglomerado conta com mais de 20 jornalistas especializados que alimentam os sites 24 horas por dia.

DRAFT5 
A DRAFT5 foi fundado em janeiro de 2017 ainda como calendário de partidas competitivas de Counter-Strike: Global Offensive. Em janeiro de 2018 adquiriu a GCB Games, lançando o departamento editorial que se difundiu rapidamente na comunidade brasileira, quebrando recordes logo no primeiro ano de lançamento.

Atualmente é o maior site especializado em Counter-Strike na América Latina, disponibilizando conteúdo diário com reportagens próprias em formato de texto, fotos, áudio e vídeo.

Tropa Free Fire 
Tropa Free Fire lançado em maio de 2020, é especialista na cobertura do dia a dia do cenário competitivo de Free Fire da Garena, além de produzir conteúdo sobre os influenciadores, streamers e personalidades famosas do cenário do jogo no Brasil.

VALORANT Zone 
VALORANT Zone inaugurado em abril de 2020, é o maior especializado em conteúdo de Valorant em língua portuguesa.

O site disponibiliza conteúdo em texto, áudio e vídeo com os programas Spike Site e Spike Plant, que ocorrem bimensalmente entrevistando e discutindo os tópicos mais importantes do cenário de VALORANT.

Premiações 
Ouro no Festival de Publicidade de Cannes 2019 com a campanha #eQuality.

Referências 

Counter-Strike
League of Legends
Esporte eletrônico
Empresas